Jorge Fernández Hernández (1987-) – kubański lekkoatleta, dyskobol.
 Jorge Fernández Valcárcel (1989-) – hiszpański siatkarz, reprezentant kraju, grający na pozycji środkowego.